Il doppio maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Andrij Medvedjev e Marat Safin 6–2, 6–1.

Teste di serie

  David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)
  Andrej Ol'chovskij /  David Prinosil (quarti di finale)

  Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno) 
  Justin Gimelstob /  Daniel Vacek (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 1999
ATP Tour 1999